Фелікс Гуен — французький політик і державний діяч, прем'єр-міністр Франції.

 Гуен — муніципалітет у Франції, регіон Лотарингія, департамент Мозель.
 Паньї-ле-Гуен — муніципалітет у Франції, регіон Лотарингія, департамент Мозель.
 Сен-Гуен — муніципалітет у Франції, регіон Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.